Дже́реми Дэ́вис ():
 Дэвис, Джереми Боринг (род. 1969) — американский актёр кино и телевидения.
 Дэвис, Джереми Клэйтон (род. 1985) — бас-гитарист американской рок-группы Paramore.
Дэвис, Джереми (род. 1996) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».